Pašić je priimek več oseb:
 Ahmed Pašić (*1976), slovenski aktivist, politolog, antropolog
Faila Pašić, ambasadorka medkulturnega dialoga
Najdan Pašić (1922-1997), srbski politolog, univ. profesor in publicist
 Nikola Pašić (1845-1926), srbski politik bolgarskega rodu; "oče Jugoslavije"